Vandamme kan som auktorsförkortning betyda:

 Peter Vandamme
 Henri Vandamme

Robotskapade auktorsförkortningar